St. Oswald peut faire référence à :
 St. Oswald, commune autrichienne du district de Melk, en Basse-Autriche ;
 St. Oswald bei Freistadt, bourg autrichien du district de Freistadt, en Haute-Autriche ;
 St. Oswald bei Haslach, commune autrichienne du district de Rohrbach, en Haute-Autriche.